Le Rallye de Finlande 2018 est le  du Championnat du monde des rallyes 2018 et la  de l’épreuve. Il se déroule sur 23 épreuves spéciales. Il est remporté par le duo estonien Ott Tänak et Martin Järveoja.

Engagés

Déroulement de l’épreuve 

Après une courte spéciale disputée le jeudi soir à Harju et remportée par l’Estonien Ott Tänak, la journée de vendredi se compose de dix spéciales.

Les spéciales matinales voient Ott Tänak et Mads Østberg s'échanger la tête du rallye, pendant que les meneurs du championnat du monde sont plus à la peine. En effet, Thierry Neuville, qui entame le rallye avec 27 points d’avance sur Sébastien Ogier, pointe à la mi-journée à plus d'une minute de la tête de la course, écart dû à sa prudence et à son tête-à-queue dans la cinquième spéciale qui lui a fait heurter légèrement un arbre. Ogier le devance ainsi de près de 40 secondes, le français soulignant le caractère glissant des spéciales. Les pilotes nordiques ont dominé ce début du rallye puisqu'ils ont remporté toutes les spéciales au programme.

L'après-midi voit l'épreuve se tenir sous une température proche des 30 °C inhabituelle dans la région. Les pilotes nordiques tels que Tänak, Østberg , Suninen ou Latvala continuent d’en découdre à l'avant, le premier pilote non nordique est alors le néo-zélandais Hayden Paddon qui pointe en  position. Suninen et Latvala étant à plus de vingt secondes, c'est un duel entre Østberg et Tänak qui s'installe. Ce dernier reprend la tête à l'issue de l'ES9 qu'il a remporté, puis augmente son avance durant la spéciale suivante qu'il remporte à nouveau. Ainsi, le vendredi soir, la première place du rallye est occupée par Ott Tänak, Mads Østberg suivant à , Jari-Matti Latvala est lui  à , Ogier  à  et Neuville est  à .

La boucle matinale du samedi est composée de quatre spéciales. Dès la première spéciale, Tänak adopte un rythme élevé et l'emporte en devançant Ostberg et Latvala de . Cette performance ne sera pas sans pareil puisque Tänak s'adjuge les trois autres spéciales, reléguant à la mi-journée Mads Ostberg à , ce dernier devançant Jari-Matti Latvala de .

Le samedi après-midi ne présente pas la même physionomie de course, Tänak commençant à gérer son avance. De son côté, Latvala se rapproche à un peu plus de 17 secondes d’Ostberg après l'ES16, puis à seulement  au sortir de la suivante. Ainsi, à la fin de la journée, Ostberg est toujours deuxième derrière Ott Tänak mais ne dispose plus que de  sur Latvala. Sébastien Ogier est  et Thierry Neuville toujours .

La dernière partie du rallye, composée de quatre spéciales dominicales, voit Esapekka Lappi, qui a remporté les trois dernières spéciales du samedi, sortir de la piste dès la première spéciale. Il connaît ainsi son premier abandon de la saison. La lutte entre Ostberg et Latvala pour la deuxième place continue, si bien que ce dernier revient à  du Norvégien avant de disputer la dernière spéciale. Cette dernière justement est remportée par Ott Tänak, qui achève de ce fait son rallye victorieux en beauté, totalisant dix scratchs et engrangeant le maximum de points possibles avec 30 unités. C'est sa première victoire en Finlande, et il est le deuxième Estonien, après Markko Märtin en 2003, ainsi que le onzième pilote non finlandais à remporter l’épreuve, dont c’est cette année la  édition. Mads Ostberg, en terminant deuxième de cette ultime spéciale, parvient à conserver sa deuxième place, permettant à Citroën de glaner son deuxième podium de la saison. Le podium est complété par Jari-Matti Latvala, troisième de la spéciale. Sébastien Ogier, qui était devancé par son coéquipier Suninen jusqu’à la dernière spéciale, termine  après que le finlandais écope d’une pénalité de  prise volontairement en pointant 2 minutes en retard. Thierry Neuville termine quant à lui neuvième mais parvient à prendre deux points dans la super spéciale de fin de rallye.

Résultats

Classement final

Spéciales chronométrées

Super spéciale 
La super spéciale est une spéciale de  courue à la fin du rallye. Elle est remportée par Ott Tänak, ce qui lui permet d'engranger le maximum de points possibles avec 30 unités.

Classements aux championnats après l'épreuve

Championnats des pilotes

Championnats des copilotes

Championnats des équipes et des constructeurs

Notes et références

Notes

Références

Lien externe 

Sport en Finlande en 2018
Rallye de Finlande
Finlande
Sport en juillet 2018